Аллинёк (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Мюр-де-Бретань. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22001.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 95 км западнее Ренна, в 24 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 588 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 306 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 234 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности — 76,5 %, в 1999 году было 77,1 %). Из 234 активных работали 226 человек (134 мужчины и 92 женщины), безработных было 8 (2 мужчин и 6 женщин). Среди 72 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор